Жая:
 Жая, Иван — хорватский шахматист.
 Жая — традиционное мясное блюдо казахов. Относится к холодным закускам.